A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Iowa:

 , um couraçado pré-dreadnought que serviu de 1897 a 1919.
 , um couraçado da Classe South Dakota cancelado em 1922.
 , um couraçado da Classe Iowa que serviu de 1943 a 1990; atualmente um navio-museu na Califórnia.
 , um submarino de ataque da Classe Virginia em construção.